Teatro drammatico (Donec'k)
Teatro drammatico (Novokuzneck)
Teatro drammatico "Maria Ermolova"
Teatro Drammatico Nazionale
Teatro drammatico ucraino di Kharkiv